Andreas Franz Wilhelm Schimper – botanico ed ecologo tedesco
 Karl Friedrich Schimper – botanico e poeta tedesco
 Wilhelm Philippe Schimper – botanico francese